Man spielt nicht mit der Liebe steht für:
 Man spielt nicht mit der Liebe (1926), einen deutschen Stummfilm von G. W. Pabst
 Man spielt nicht mit der Liebe (1949), einen deutschen Spielfilm von Hans Deppe